Gmünd kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Schwäbisch Gmünd – en stad i den tyska delstaten Baden-Württemberg

Österrike 

 Gmünd (distrikt) – ett distrikt i den österrikiska delstaten Niederösterreich
 Gmünd, Niederösterreich – en stad i den österrikiska delstaten Niederösterreich 
 Gmünd, Kärnten – en kommun och stad stad i den österrikiska delstaten Kärnten